Улица Ведене́ева:

 В Санкт-Петербурге:
 Улица Веденеева — улица в Петергофе.
 Улица Веденеева — улица в Калининском районе.